żołądź – część prącia
 żołądź – owoc dębu
 żołądź – ornament, motyw dekoracyjny
 żołądź – kolor w kartach do gry: trefl (♣)